Il termine Battaglia di Chio si può riferire ad uno dei seguenti scontri combattuti nei pressi dell'isola greca di Chio:

 Battaglia di Chio (201 a.C.), battaglia navale tra la Macedonia e l'alleanza capeggiata da Rodi e Pergamo
 Battaglia di Chio (1319), battaglia navale tra i Cavalieri Ospitalieri ed i corsari turchi
 Battaglia di Chio (1770), battaglia navale tra la marina russa e quella ottomana
 Battaglia di Chio (1822), soppressione della rivolta greca e massacro della popolazione dell'isola da parte delle forze ottomane
 Battaglia di Chio (1912), conquista dell'isola da parte della Grecia